Vyřazovací fáze hokejové ligy mistrů 2014/2015 byla druhou a závěrečnou fází v lize mistrů po skupinové části. Začala 4. listopadu 2014 třemi osmifinálovými zápasy v 17:30 a skončila 3. února 2015 finálovým zápasem. Los vyřazovacího pavouku se uskutečnil 10. října 2014 ve finských Helsinkách.

Všechny časy zápasů jsou v SEČ.

Harmonogram a los zápasů 
Vyřazovací fáze byla rozlosována 10. října 2014 v Helsinkách ve Finsku.

Formát vyřazovací fáze 
Playoff se hrálo vyřazovacím systémem, což znamená, že poražené týmy v každém kole jsou z turnaje vyřazeny. Vždy dvě mužstva hrají proti sobě dva zápasy, domácí a venkovní. Týmy, které byly určeny jako nasazené a měly tak lepší postavení po fázi skupiny, hrály svůj první zápas venku a druhý doma. Výjimku tvoří finálový zápas, který hrál v aréně týmu, který měl až do finále v soutěži nejlepší výsledky.

Bylo-li celkové skóre po dvou zápasech stejné, zápas rozhodovalo desetiminutové prodloužení. Pokud o vítězi nerozhodlo ani prodloužení, následovaly by samostatné nájezdy. Pokud by ve finále, které se hrálo pouze na jeden zápas, zůstalo skóre stejné i po konci normální hrací doby, následovalo by nejprve dvacetiminutové prodloužení a popřípadě pak trestná střílení, k čemuž ovšem nedošlo.

Systém losování pro playoff byl následující:
Celá vyřazovací část byla nalosována 10. října 2014.
V losování osmifinále se nasazenými mužstvy stalo nejlepších osm vítězů skupin, tři vítězové skupin s nejhoršími výsledky a pět nejlepších na druhých místech pak byli nenasazeni. Nasazené týmy hrály osmifinálová utkání proti nenasazeným mužstvům, s tím, že nasazené hrály vždy doma druhé utkání. Týmy ze stejné skupiny nemohly být vylosovány k sobě.

Kvalifikované týmy 
Jedenáct vítězů jednotlivých skupin a pět nejlepších mužstev na druhých pozicích se kvalifikovalo do vyřazovací fáze. Osmi nejlepším týmům byl při losu osmifinále udán status nasazeného, zbývajících osm mužstev bylo pak určeno jako nenasazené. Od čtvrtfinále výš se pak nasazení neudávalo.

Při nasazení rozhodovali tato kritéria: Počet celkových bodů a rozdíl vstřelených a inkasovaných gólů.

Pavouk 

Poznámky:
Týmy uvedené v horní části každé větve pavouka hrály svá první utkání doma, spodní týmy pak hrály druhý zápas doma.
V případě nerozhodnosti skóre, kdy rozhodovaly až samostatné nájezdy, je skóre nájezdů uvedeno v závorce.

Osmifinále 
Losování kompletní vyřazovací fáze (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále) se konalo 10. října 2014. První zápasy se hrály 4. listopadu, následné odvety se pak hrály 11. listopadu 2014.

|}

Poznámka:
Pořadí utkání se změnilo oproti původnímu losu, protože finský tým IFK Helsinky nemohl své původní 1. utkání 4. listopadu hrát doma.

První zápasy

Druhé zápasy

Čtvrtfinále 
První zápasy se odehrály 2. prosince, následné odvety pak 9. prosince 2014.

|}

První zápasy

Druhé zápasy

Semifinále 
První zápasy se odehrály 13. ledna, následné odvety pak 20. ledna 2015.

|}

První zápasy

Druhé zápasy

Finále 
Finále se uskutečnilo 3. února 2015 v Coop Norrbotten aréně ve městě Luleå, tedy na ledě  mužstva s nejlepšími výsledky v soutěži až do finále.

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam českých mužstev v hokejové lize mistrů
 Seznam utkání Bílých Tygrů Liberec v hokejové lize mistrů
 Seznam utkání HC Dynamo Pardubice v hokejové lize mistrů
 Seznam utkání HC Sparty Praha v hokejové lize mistrů
 Seznam utkání HC Oceláři Třinec v hokejové lize mistrů
 Seznam utkání HC Vítkovice v hokejové lize mistrů
 Seznam utkání Aukro Berani Zlín v hokejové lize mistrů

Externí odkazy 
 Hokejová liga mistrů – oficiální stránky 

Hokejová liga mistrů
Lední hokej v roce 2014
Lední hokej v roce 2015
Sport v Evropě v roce 2014
Sport v Evropě v roce 2015